Фрезе́ниус () — фамилия:
 Фрезениус, Генрих (1847—1920) — немецкий химик, сын Карла Ремигия Фрезениуса
 Фрезениус, Иоганн Баптист Георг Вольфганг (1808—1866) — немецкий ботаник, миколог и врач.
 Фрезениус, Карл Ремигий (1818—1897) — немецкий химик, один из основоположников аналитической химии.
 Фрезениус, Теодор Вильгельм (1856—1936) — немецкий химик, сын Карла Ремигия Фрезениуса

См. также 
 Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG) — компания, занимающаяся производством медицинского оборудования, один из крупнейших мировых производителей диализного оборудования и расходных материалов для лечения хронической почечной недостаточности. Основана в 1912 г. Эдуардом Фрезениусом (1874—1946).